

Андроновка — село, Бородуліхинський район, Абайська область

Андроновка — вузлова залізнична станція Малого кільця Московської залізниці
 Андроновка — станція МЦК
 Андроновка — зупинний пункт Казанського/Рязанського напрямків Московської залізниці у Москві

Див. також 
 Андронівка
 Андроново
 Андронов